A Equipe Uruguaia de Copa Davis representa Uruguai na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Asociación Uruguaya de Tenis.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe de Uruguaia)

Uruguai